

Воля-Рафаловська — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Рафалівська Воля (Воля-Рафаловська) — село в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства